

Musica 
 Centerfield – album di John Fogerty del 1985
 Centerfield – singolo di John Fogerty del 1985

Toponimi 
 Centerfield – città della contea di Sanpete, Utah (Stati Uniti d'America)